VM i skak 2002 (FIDE) var en knockoutturnering, som sluttede med en finale mellem Vassilij Ivantsjuk fra Ukraine og landsmanden Ruslan Ponomariov. Ponomariov blev FIDE-verdensmester i skak ved at vinde finalen 4½ – 2½ (bedst af otte partier). Med sine 18 år var han den yngste nogensinde til at vinde et seniorverdensmesterskab.

Tilføjelsen (FIDE) i navnet henviser til, at der var to verdensmester-titler på dette tidspunkt, idet Vladimir Kramnik fra Rusland havde titlen "klassisk" verdensmester. 

Dette var det fjerde VM efter knockoutformat. Man startede med 128 spillere og spillede minimatcher på to partier i de første runder og endte med en finale over otte partier. Pga. det korte matchformat brugte man hurtigskak og lynskak som tiebreak ved uafgjort. 

Turneringens første seks runder blev afviklet mellem 27. november og 14. december 2001 i Moskva, Rusland. Finalen blev afviklet 16. – 25. januar 2002 samme sted.

Knockoutturneringstabel 
Ivantsjuk og Ponomariovs vej til 1/8 finalerne gik således:

Eksterne henvisninger 
 Weeks, Mark: World Chess Championship 2001-02 FIDE Knockout Matches, artikel på Mark-Weeks.com

VM-matcher i skak
Sport i 2002